Mea Culpa se poate referi la 

 Mea culpa, expresie din limba latină desemnând "greșeala mea" 
 Mea Culpa, unul din episoadele serialului de televiziune CSI: Crime Scene Investigation
 Mea Culpa, unul din episoadele serialului de televiziune Alias
 Mea Culpa, unul din episoadele serialului de televiziune Stingers
 Mea Culpa, un film serial chiliene.
 Mea Culpa, cea de-a doua melodie a albumului muzical My Life in the Bush of Ghosts de Brian Eno și David Byrne, apărut în 1981
 Mea Culpa, prima melodie a albumului de debut Prison of Desire al formației muzicale After Forever
 Mea Culpa, compilația din 2006 a albumului muzical menționat mai sus, After Forever
 Mea Culpa, cântec din 1991 de pe albumul de debut MCMXC a.D. al proiectului muzical Enigma
 Mea Culpa (Part II), un album single al aceluiași proiect muzical Enigma
 Mea Culpa, album muzical de Umbra et Imago
 Mea Culpa, videogame al Stelex Software

!